

Argentyna 
 Alto Alegre – gmina w prowincji Córdoba

Brazylia 
 Alto Alegre – miasto w stanie Rio Grande do Sul
 Alto Alegre – miasto w stanie Roraima
 Alto Alegre – miasto w stanie São Paulo
 Alto Alegre do Maranhão
 Alto Alegre do Pindaré
 Alto Alegre dos Parecis